Lavenham – località della provincia del Manitoba (Canada)
 Lavenham – località della contea del Suffolk (Regno Unito)